Bruckerbach und Brückerbach sind Gewässernamen:

 Bruckerbach, rechter Zufluss des Lechs vor Bruck, Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Brückerbach (Ahbach), rechter Zufluss des Ahrzuflusses Ahbach in Dreis, Ortsgemeinde Dreis-Brück, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Brückerbach, einer der vier Mündungsarme der Düssel in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, siehe Düssel#Brückerbach

Siehe auch:
 Brücker Bach